

Patronyme
 Anne Laplantine (1972-), musicienne française
 François Laplantine (1943-), anthropologue et universitaire français retraité,